Gregory Macalister Mathews (1876–1949) – australijski ornitolog

Miejscowości w USA:
 Mathews – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Lafourche
 Mathews – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Mathews
Gminy w USA:
 Mathews (ang. Mathews Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mathews (ang. Mathews County) – w stanie Wirginia